Конвой №2063 –японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у грудні 1943-го. 

Конвой сформували для проведення кількох транспортних суден із Рабаулу – головної бази у архіпелазі Бісмарку, з якої японці вже два роки провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. Одним з них був транспорт Хакусан-Мару, який отримав пошкодження під час слідування в Рабаул у складі конвою 1152, після чого у другій половині листопада пройшов ремонт за допомогою ремонтного судна Хаккай-Мару. Також до конвою №2063 включили Кокай-Мару, Тецуйо-Мару (Tetsuyo Maru) і метеорологічні судна Kaiyo №3 та Kaiyo №4. Ескорт забезпечувавали мисливці за підводними човнами CH-29 та CH-33. 

Опівночі 6 грудня 1943-го конвой вийшов із Рабаулу. Вранці 9 грудня через проблеми з машинною установкою Тецуйо-Мару відстав від основної групи, при цьому разом з ним попрямував мисливець CH-33. Втім, у підсумку 10 грудня конвой досяг Труку без втрат.

Примітки 

2063

2063